Trazo steht für:
 Dodge Trazo, Automodell der Marke Dodge, siehe Nissan Tiida
 Trazo (A Coruña), Ort in Galicien, Spanien